Patrol steht für:
 Nissan Patrol, Automodell der Marke Nissan
 HMS Patrol (1904), Aufklärungskreuzer der britischen Marine im Ersten Weltkrieg
 TV Patrol, philippinische TV-Nachrichten

Siehe auch: